La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México está a cargo de las labores de enseñanza, investigación y difusión de la medicina veterinaria y zootecnia. Se trata de una de las más antiguas instituciones de enseñanza profesional en México, fundada el 17 de agosto de 1853 por el entonces presidente Antonio López de Santa Anna mediante un decreto a través del cual creó la carrera de Veterinario en la Escuela de Agricultura y Veterinaria (en el Antiguo Hospicio de San Jacinto, en la Calzada México-Tacuba, la primera en su género en el país y en el continente americano. 

El 11 de junio de 1929, el presidente de México Emilio Portes Gil emitió un decreto por el cual se facultó al Ejecutivo para expedir una ley que estableció la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde esta y varias instituciones se integrarían mediante la Ley Orgánica publicada el 22 de julio del mismo año.

En 1939, el plantel cambia su denominación a Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia y se traslada a sus nuevas instalaciones en Ciudad Universitaria, junto a la Facultad de Medicina en 1955. El 28 de noviembre de 1969, pasa a ser la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Historia 
 1853 Se crea el Colegio Nacional de Agricultura.
 1857 Cambia su nombre a Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria.
 1908 Se anexa la Estación Agrícola Central de San Jacinto.
 1914 Se cierra la Escuela Nacional de Agricultura y veterinaria.
 1916 se abre la Escuela Nacional de Veterinaria (independiente de la de Agricultura).
 1917 La Estación Agrícola Central de San Jacinto se separa de la Escuela Nacional de Veterinaria.
 1918 Resultado de una huelga, cierra la escuela debido a la rebeldía de los estudiantes para su incorporación a la disciplina militar, abriendo un año después y siendo agregado el nombre: Escuela Nacional de Medicina Veterinaria.
 1929 Se anexa a la UNAM.
 1939 A la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria se le añade el término "y Zootecnia" (ENMVZ).
 1955 La ENMVZ se muda a las instalaciones de Ciudad Universitaria, en Coyoacán, DF.
 1969 La ENMVZ cambia su denominación a Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ).
+ 1971/1972 La FMVZ se muda a las instalaciones que ocupa hasta el día de hoy en el Circuito de la Investigación Científica (Circuito Exterior), en la Ciudad Universitaria.
 2012 Terna para dirigir la facultad: Carlos Guillermo Gutiérrez Aguilar, Francisco Suárez Güemes y María Elena Trujillo Ortega

Referencias 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Universidad Nacional Autónoma de México)